Сороколіт — українське прізвище.

 Сороколіт Анна (1902 — р. см. невід.) — українська громадська діячка, співзасниця Ліґи українських католицьких жінок (ЛУКЖ) Канади.
 Сороколіт Віталій Іванович ( 1959) — український підприємець, голова Громадської спілки «Рада бізнесу Тернопілля».
 Сороколіт Іван Михайлович ( 1926) — український господарник, агроном, Герой Соціалістичної Праці.
 Сороколіт Микола Володимирович — директор державного підприємства «Сумське лісове господарство», заслужений лісівник України.

Див. також 
 Сороколєт
 Сороколітове

Примітки 

Українські прізвища